Ilmarinen steht für:

 ein Held der finnischen Mythologie, siehe Ilmarinen
 das erste in Finnland gebaute Dampfschiff, siehe Ilmarinen (Schiff, 1833)
 ein finnisches Küstenpanzerschiff, siehe Ilmarinen (Schiff, 1934)

Siehe auch
 Ilmari